Thanh Hóa (provincie)
 Thanh Hóa (stad in Thanh Hóa)
 Thanh Hóa (Quảng Bình)

Zie ook 
 Thạnh Hòa (doorverwijspagina)
 Thạnh Hóa (doorverwijspagina)
 Thanh Hòa (doorverwijspagina)